Broy ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Broy (1921–2003), deutscher Heilpraktiker
 Manfred Broy (* 1949), deutscher Informatiker

Broy ist der Name folgender Orte:
 Broy, Weiler in der Gemeinde La Roche-sur-Foron im Département Haute-Savoie in Frankreich

Siehe auch:
 Breu
 Broye
 Broyes